Aaron Hall (1964-), un chanteur et compositeur américain de R&B
 Aaron Hall, concepteur de jeux vidéo et fondateur de la société Malfador Machinations

Artiste de MCA Records